Internationale Wiskunde Olympiade (IWO) oftewel International Mathematical Olympiad (IMO)
 Internationale Maritieme Organisatie 
 IMO-nummer, een scheepsidentificatienummer
 IJslands Meteorologisch Bureau (Icelandic Meteorological Office)
 Imo (staat), een Nigeriaanse staat